Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Paul, en référence en général à l’apôtre Paul :

Albanie 
 la cathédrale Saint-Paul de Tirana ;

Allemagne 
 la cathédrale Saint-Paul de Münster ;

Australie 
 la  de Bendigo dans l’État de Victoria,
 la cathédrale Saint-Paul de Melbourne dans l’État de Victoria,
 la  de Rockhampton au Queensland,
 la  de Sale dans l’État de Victoria ;

Belgique 
 la cathédrale Saint-Paul de Liège ;

Brésil 
 la cathédrale métropolitaine Saint-Paul de São Paulo dans le Sud-Est ;

Canada 
 la  de Kamloops en Colombie-Britannique,
 la cathédrale Saint-Paul de London en Ontario,
 l' de Regina en Saskatchewan,
 la cathédrale Saint-Paul de Saint-Paul en Alberta (à ne pas confondre avec la cathédrale homonyme de Saint Paul aux États-Unis),
 la cathédrale Saint-Paul de Saskatoon en Saskatchewan ;

Chine 
 les ruines de Saint-Paul, ancienne cathédrale à Macao,
 la cathédrale Saint-Paul de Wenzhou dans le Zhejiang ;

Corée du Sud 
 la  d’Incheon ;

Côte d'Ivoire 
 la cathédrale Saint-Paul d’Abidjan ;

États-Unis 
 la cathédrale Saint-Paul de Birmingham en Alabama,
 la  de Boston au Massachusetts,
 la  de Buffalo dans l’État de New York,
 la cathédrale Saint-Paul de Burlington au Vermont,
 la  de Des Moines en Iowa,
 la  de Détroit au Michigan,
 la  d’Érié en Pennsylvanie,
 la  de Fond du Lac au Wisconsin,
 la  d’Oklahoma City en Oklahoma,
 la cathédrale Saint-Paul de Saint Paul au Minnesota (à ne pas confondre avec la cathédrale homonyme de Saint-Paul au Canada),
 la  de San Diego en Californie,
 la  de Syracuse dans l’État de New York,
 l’ de Peoria en Illinois,
 la cathédrale Saint-Paul de Pittsburgh en Pennsylvanie,
 la cathédrale Saint-Paul de Worcester au Massachusetts ;
 la  de Yakima dans l’État de Washington ;

Inde 
 la cathédrale Saint-Paul de Calcutta ;

Kenya 
 la  d’Embu ;

Malte 
 la pro-cathédrale Saint-Paul de ,
 la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Mdina, souvent appelée juste « cathédrale Saint-Paul » ;

Mozambique 
 la  de Pemba ;

Nouvelle-Zélande 
 la  de Dunedin,
 la  de Wellington ;

Ouganda 
 la  de  ;

Philippines 
 la  de San Pablo,
 la cathédrale Saint-Paul de Vigan ;

Royaume-Uni 
 la cathédrale Saint-Paul de Dundee en Écosse,
 la cathédrale Saint-Paul de Londres en Angleterre (ainsi que , sa quatrième reconstruction, restaurée),
 la cathédrale Saint-Paul sur l’île Sainte-Hélène ;

Russie 
 la cathédrale Saint-Paul de Gatchina ;

Syrie 
 la  de Damas.

Références

Voir aussi 
 
 , autres édifices religieux
  
 , toponymes
 , saints patrons
 , patronyme

Paul
~